Taiyō es la palabra japonesa para referirse al Sol, empleando los kanji 太陽. Una palabra homónima fue empleada durante la Segunda Guerra Mundial para denominar a una clase de portaaviones, pero empleando los kanji 大鷹, cuyo significado es gran halcón.

El término puede hacer referencia a:

 Taiyo Yuden Co., Ltd. (太陽誘電), compañía japonesa de materiales y productos electrónicos, situada en Ueno, que ayudó a desarrollar y promover la tecnología CD-R junto con Sony y Philips en 1988.
 Taiyō Sentai Sun Vulcan, traducida como Escuadrón del Sol del Volcán del Sol, es la quinta serie de la franquicia Super Sentai Series.
 Taiyo Matsumoto (松本大洋), mangaka japonés que hizo su debut en la editorial Kōdansha.
 Taiyō Whales, uno de los nombres previos del equipo de béisbol Yokohama BayStars.
 El primer sencillo de la banda japonesa GO!GO!7188.
 La Clase Taiyō de portaaviones de la Armada Imperial Japonesa.
 El portaaviones Taiyō, líder de la citada clase.
 Taiyo, álbum de la banda Loco Mía.